Toweel ist der Familienname folgender Personen:

 Vic Toweel (1928–2008), südafrikanischer Boxer
 Willie Toweel (1934–2017), südafrikanischer Boxer